Hoshi es el nombre por el que se conoce tanto a:

 Hoshi, un cantante surcoreano, miembro de la banda Seventeen.
 Hoshi, una cantautora francesa.